Priwalow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wassiljewitsch Priwalow (1933–2021), ehemaliger sowjetischer Biathlet
 Iwan Iwanowitsch Priwalow (1891–1941), russischer Mathematiker